Марзия́ Жума́шевна Жаксыга́рина (, род. 1 апреля 1961 пос. Чайда, Мартукский район, Актюбинская область) — казахская художница, график, экслибрист, гравёр, общественный деятель. Кандидат культурологии (Ph.D) (2002), ассоциированный профессор искусствоведения (2014), член Союза художников Казахстана (1998), почетный гражданин города Актобе (1999), человек года Актюбинской области (2003).

Биография

Семья 
Марзия Жаксыгарина родилась 1 апреля 1961 года в поселке Чайда Мартукского района, Актюбинской области в многодетной семье. Её отцом был Жумаш Беркимбетович Жаксыгарин () — победитель соцсоревновании 1977 и 1980, был награждён орденом трудового красного знамени (1973) и орденом «Знак Почёта» (1981). Её мать, Жансулу Буркуталина Ельгондиновна (), является дочерью раскулаченного богача, и матерью героиней, награждена орденом «Материнская слава» 3-ей степени. Родила и воспитала семерых детей: пять мальчиков и двух дочерей.

Учёба 
Юная Жаксыгарина проучилась 8 лет в Чайдинской восьмилетней школе. Продолжила обучение в Ново-Михайловской средней школе, но в 1977 году увидев в областной газете «Путь к коммунизму» объявление об открытии художественно-оформительского отделения в Актюбинском культпросветучилище, поспешно забрала из школы документы и поступила в училище. Первоначальные художественные навыки получила от преподавателя рисунка Ануара Отеген-Тана, а знания по истории искусства от Петра Петровича Калиниченко. Быстро начала добиваться успехов. Уже в 1979 году в стенах училища была организована первая персональная выставка живописи и рисунка по итогам поездки на Кавказ.

Окончив училище с отличием, Жаксыгарина поехала в Москву, где работала художником-оформителем на Московском заводе им. Лихачева. В 1988 Жаксыгарина продолжила образование на художественно-графическом факультете Алматинского государственного университета им. Абая, где историю искусства преподавала Людмила Павловна Зальцман, дочь заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, Павла Яковлевича Зальцмана. В 1993 году, Жаксыгарина закончила АГУ им. Абая, получив квалификацию учителя изобразительного искусства и черчения.

Работа 
В 1994 году Жаксыгарина была принята на работу преподавателем на кафедру изобразительного искусства АГУ им. К. Жубанова. В 2002 году в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусства на кафедре «Теории и истории культуры» доктора философии, профессора Иконниковой Светланы Николаевны она защитила диссертацию на соискание степени кандидата культурологии по теме «Экслибрис в культуре Казахстана». В 2004 году Жаксыгарина стала доцентом кафедры «Дизайн» АГУ им. К.Жубанова.

С 2007 по 2013 Жаксыгарина работала в Казахско-Русском международном университете, где ей в 2011 году было присуждено академическое звание профессора.

Начало творческой карьеры 
Экслибрисом занимается с 1994 года. Жаксыгарина является автором около 260 экслибрисов (по состоянию на 2013 год), посвященных в основном известным зарубежным и отечественным деятелям культуры, искусства и политики. Для характеристики Жаксыгариной как художника можно воспользоваться словами Кондратьевой А.:

Основные серии: «Қазақ елі» (1995—1996), «Ювелирные украшения Казахстана» (1997), «Абай — 150 жыл» (1995), «Ұлы жеңіске 50 жыл»(1995), «Мұхтар Әуезов — 100 жыл» (1997), «Құдайберген Жұбанов — 100 жыл» (1999), «Экзюпериана» (1994—2013), «Пушкиниана» (1998), «Архитектура» (1998) и др.

Признание 
В 1998 году Жаксыгарина была принята в члены Союза художников Казахстана. В том же 1998 году за выдающиеся заслуги Жаксыгариной было присвоено звание Почетного гражданина города Актобе. За проведение международных выставок, пропаганду казахской культуры и духовности, а также за достижения в социальной сфере, науке и культуре Жаксыгарина в 2001 была награждена правительственной медалью «За трудовое отличие». В 2003 ей было присвоено звание человека года Актюбинской области.

Творчество художницы Жаксыгариной было высоко оценено не только отечественными, но и зарубежными ценителями искусства. В 2003 году она была внесена во 2-й том всемирной энциклопедии «Современные мировые художники экслибриса» (), на обложке, которой была помещена одна из работ Жаксыгариной. Также, экслибрис художницы был помещен на польскую банкноту номиналом в 50 злотых выпущенную тиражом в 50 экземпляров специально для нумизматов Польши.

Общественная деятельность

Выставки-дар 

Жаксыгарина много лет занималась и продолжает заниматься общественной деятельностью, связанной с пропагандой казахской истории, традиций и ценностей.

В 1998 году Жаксыгарина провела выставку-дар, подарив 140 экслибрисов из своей коллекции Оренбургу в честь 255-летия города.
В апреле 2003 года Жаксыгарина передала в дар инженерно-техническому факультету АГУ имени К. Жубанова 50 экслибрисов. Во время открытия выставки она сказала:

В том же 2003 году по инициативе Ануара Отеген-Тана и Марзии Жаксыгариной в районном центре Уил был открыт музей искусств. Они передали в дар около 600 произведений живописи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного искусства. В коллекцию вошли работы самих художников, а также художников Казахстана, России и дальнего зарубежья включая работы Жанатая Шарденова, Юрия Михайловича Непринцева, Сабура Абдрасуловича Мамбеева, Андрея Андреевича Дячкина, Исатая Нурышевича Исабаева, Сергея Васильевича Кукурузы, Алексея Ивановича Верещагина и др.

Куратор 
В 1998, в честь 130-летия города Актобе, Жаксыгарина провела международную выставку экслибриса «Польские художники 20 века», на которой было представлено 900 экслибрисов 100 графиков Польши. В 1999 году М. Ж. Жаксыгарина была куратором Международной выставки экслибриса и графики, посвященной 100-летию Кудайбергена Жубанова, в которой приняли участие 124 художника из 25 стран мира, прислав 357 работ.

Бывший аким города Елеусин Наурызбаевич Сагиндыков о Жаксыгариной и об этом событии сказал следующее:

В 2001 году в городе Актобе по её инициативе была организована международная выставка экслибриса и графики «Духовность и культура Казахстана», посвященная 10-летию независимости Казахстана, в которой приняли участие уже 152 художника из 35 стран мира, приславших 463 работы.

Весной 2006 года, Жаксыгарина вместе с супругом организовала сразу 2 международные выставки экслибриса и графики: одна посвящена 100-летию Сергея Васильевича Кукурузы, вторая посвящена 100-летию Ахмета Куановича Жубанова. Таким образом, Актобе у зарубежных художников снискал славу столицы экслибриса.

Научная деятельность 

Жаксыгарина является автором около 50 научных статей в области исследования графики и экслибриса с точки зрения искусствоведения и культурологии. Экслибрис рассматривается в качестве средства коммуникации, предмета коллекционирования, и его эволюция от тамг и печатей до современного экспозиционного состояния. Значительная часть работ отведена изучению культуры в общем, и в частности живописи, и изобразительного искусства Казахстана до и после обретения независимости.

Марзия Жаксыгарина также внесла существенный вклад в популяризацию творчества художников Казахстана, как Ануар Отеген-Тана, Исатай Нурышевич Исабаев, Евгений Матвеевич Сидоркин, Орынгали Алтынбаевич Хайруллин, , Абылхан Кастеев, Аубакир Исмаилов, Урал Тансыкбаев, Таймас Ниязбекович Телеушев, Алексей Иванович Верещагин, Борис Андреевич Ткаченко, Александр Леонтьевич Лежнин.

Книги и учебные пособия

Основные статьи о графике и экслибрисе

Основные статьи о живописи и искусстве

Избранные статьи о художниках Казахстана 
На русском языке:
 
 
 
 
 

На казахском языке:
 
 

На английском языке:

Награды и премии 
 Почетный гражданин города Актобе (1999)
 Лауреат премии акима города Актобе (2000)
 Медаль «За трудовое отличие» (2001)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2002)
 Человек года Актюбинской области (2003)

Примечания

Каталоги выставок

Литература 
На русском языке:
 
 
 
 
 
 

На казахском языке:
 

На английском языке:
 

Почётные граждане Актобе
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели вузов Казахстана
Художники Казахстана
Графики Казахстана
Кандидаты культурологии
Культурологи Казахстана
Общественные деятели Казахстана
Художники по алфавиту